Quarto se poate referi la:

 Quarto (joc), joc pe tablă 
 Quarto, comună din provincia Napoli, regiunea Campania, Italia
 Quarto d'Altino, comună din provincia Veneția, regiunea Veneto, Italia